Мария Тихоновна Грехова (1902—1995) — советский , доктор физико-математических наук, профессор, бывший директор НИРФИ.

Заведующая кафедрой электродинамики (1945—1957 гг.) ГГУ.

Окончила МГУ (1924). В 1945—1957 годах была на научно-преподавательской работе в Горьковском университете, с 1956 года — в научно-исследовательском радиофизическом институте (г. Горький), с 1956 по 1972 год — его директор.

Научные достижения 
Разработка мощных электронных приборов дециметрового и сантиметрового диапазона длин волн.
Участие в разработке автоволновой теории. В частности, Мария Тихоновна была ответственным редактором одной из первых книг о достижениях в исследовании автоволновых процессов, вышедшей в 1981 году.

Дополнительные сведения 
Мать академиков РАН А. В. Гапонова-Грехова и С. В. Гапонова. Одна из организаторов радиофизического факультета ННГУ и Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ), первый декан радиофизического факультета ННГУ, первый директор НИРФИ.

Похоронена на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде.

Награды и звания 
 Кавалер двух орденов Ленина (1951, 1961).
 В 1945 награждена орденом Трудового Красного Знамени
 В 1946 награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 В 1963 присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР
 В 1971 награждена орденом Трудового Красного Знамени
 В 1982 награждена орденом Октябрьской Революции
 Почётный гражданин Нижнего Новгорода

Память 
 На здании по улице Большая Печерская, 25 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода установлена мемориальная доска.

См. также 
 Почётные граждане Нижнего Новгорода
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Автоволны

Примечания

Литература 
 Мария Тихоновна Грехова. К 100-летию со дня рождения. Автор текста М. А. Миллер. Изд-во ИПФ РАН. Нижний Новгород. 2002.

Директора Научно-исследовательского радиофизического института
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Соросовские профессора
Похороненные на Красном кладбище